Die Saison 2011/12 war die 19. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 90. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 25. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 7. Oktober 2011 und endete am 16. Mai 2012 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 16. Juni 2012.

Als Titelverteidiger startete SLUC Nancy Basket in die Saison, die auch in der EuroLeague 2011/12 antraten. Im Eurocup 2011/12 wurde die Liga durch  Cholet Basket, BCM Gravelines Dunkerque, ASVEL Lyon-Villeurbanne und Le Mans Sarthe Basket vertreten.

Aufsteiger zur Saison 2011/12 waren JSF Nanterre und JDA Dijon.

Französischer Meister wurde Élan Sportif Chalonnais, die sich im Finalspiel gegen Le Mans Sarthe Basket mit 95:76 durchsetzten.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2011/12 
Viertel- und Halbfinale wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Das Finale wurde in der Saison 2011/12 zum letzten Mal als einzelnes Spiel ausgetragen (ab der folgenden Saison als Best-of-Five-Serie) und fand am 16. Juni 2012 im Palais Omnisports de Paris-Bercy statt.

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2011/12
Basketballsaison 2011/12